Mancinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Mancinelli (1882–1962), Erzbischof von Benevent
 Augusto Mancinelli (1953–2008), italienischer Jazzmusiker
 Daniel Mancinelli (* 1988), italienischer Rennfahrer
 Graziano Mancinelli (1937–1992), italienischer Springreiter
 Laura Mancinelli (1933–2016), italienische Schriftstellerin
 Luigi Mancinelli (1848–1921), italienischer Komponist, Dirigent und Violoncellospieler
 Romain Mancinelli (* 1959), luxemburgischer Offizier und Chef des Generalstabs der luxemburgischen Streitkräfte
 Valeria Mancinelli (* 1955), italienische Politikerin